Le nom Huerfano peut désigner :
 Huerfano, une ville du Nouveau-Mexique ;
 le comté de Huerfano.

pt:Huerfano